Zon kan syfta på

 Zon (läkemedel) – en topikala ketoprofenprodukt
 ZON Multimédia – ett portugisiskt mediabolag

Sammansättningar
 Beboelig zon – inom astronomi en region i rymden där förhållandena är fördelaktiga för att upprätthålla liv
 Demilitariserad zon – ett område där militära styrkor och installationer förbjudits genom nationellt beslut eller internationellt fördrag
 Död zon –  en kanadensisk/amerikansk TV-serie från 2002
 Kärnvapenfri zon – ett område där kärnvapen inte skulle placeras ut
 Nepals zoner – administrativ indelning av Neapel
 No-go-zon – ett område i en tätort som är bortom kontroll från staten
 Odlingszon – ett område med samma klimatbetingelserna
 Tempererade zonen – klimat mellan det subarktiska och subtropiska klimatet
 Tidszon – ett område på jorden med samma normaltid
 Zonterapi – en icke vetenskapligt understödd behandlingsform inom alternativmedicin